Koyna steht für Geografisches in Indien:
 Koyna-Wildreservat
 Koyna (Fluss)
Siehe auch:
 Coina
 Koina